

Cinema 
 Il giorno dopo (Up from the Beach) – film del 1965 diretto da Robert Parrish
 The Day After - Il giorno dopo (The Day After) – film del 1983 diretto da Nicholas Meyer

Musica 
 Il giorno dopo – album di Mia Martini del 1973
 Il giorno dopo – singolo dei Videomind del 2011